Cirio steht für:

 eine Pflanzenart, siehe Fouquieria columnaris
 Cirio (Unternehmen), italienischer Lebensmittelhersteller

Cirio ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Cirio (* 1972), italienischer Politiker
 Armando Círio (1916–2014), italienisch-brasilianischer Ordensgeistlicher, Erzbischof von Cascavel in Brasilien
 Francesco Cirio (1836–1904), italienischer Unternehmer
 Jésica Cirio (* 1985), argentinisches Model